Der har gennem tiderne været flere sporveje i Danmark, og i denne artikel redegøres for historiske og planlagte systemer for sporvej og letbane i Danmark.

Liste over lokaliteter, der har haft en sporvej

Fremtid 
Flere nye systemer for sporvej eller letbane planlægges eller diskuteres i Danmark, blandt andet i Aalborg, Århus, Odense og langs med Ring 3 i København.

Tidsplan